Les crêtes de coq, ou rhinantes, sont des plantes du genre Rhinanthus.
 La Crête-de-coq (Ptilodon capucina) est un lépidoptère de la famille des Notodontidae.
 En médecine, les crêtes de coq sont des verrues génitales.

Voir aussi
Crête (oiseau)

Flore (nom vernaculaire)